Танке Бланко има више значења:

 Танке Бланко (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Танке Бланко (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Танке Бланко (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Танке Бланко (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Танке Бланко (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Бланко (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Бланко (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танке Бланко (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику